Kanginnguaq bezeichnet:
 Kanginnguaq (Berg, Nuuk, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kanginnguaq (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kanginnguaq (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland